T-Rex peut désigner :
 Tyrannosaurus rex, de façon incorrecte (le diminutif correct est « T. rex »).
 T. Rex, un groupe de rock britannique.
 T-Rex (hélicoptère radiocommandé), une série de modèles réduits d'hélicoptères radiocommandés produits par la société taïwanaise Align.
 Campagna T-Rex, un véhicule à trois roues, sorte d'hybride entre la moto et l'auto.
 La Dodge T-Rex, concept-car de Dodge.
 T-Rex (série, 1992), une série d'animation.
 T.Rex, le chien de Frank, personnage secondaire de Boule et Bill.
 T-Rex Engineering, entreprise fondée en 1966 fabriquant des pédales d'effet.